Le nom de Villa Bellevue désigne plusieurs bâtiments remarquables : 
 Villa Bellevue, villa à l'italienne des années 1840 située à Kingston en Ontario ;
 Villa Bellevue, monument historique du Mont-Saint-Michel, en France ;
 Villa Bellevue, villa édifiée en 1925 et située à Sainte-Maxime dans le département français du Var.

Nom proche 
 Villa de Bellevue, voie du  de Paris, en France.